

Patronymes 
 Hugues Croizet, homme politique français 1752 - 1831
 Jean-Baptiste Croizet, prêtre et paléontologue français 1787 - 1859.
 Yohan Croizet, footballeur français 1992 -

Toponymes 
 Château Croizet-Bages, domaine viticole de  situé à Pauillac en Gironde. 
 Croizet-sur-Gand, commune française située dans le département de la Loire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme